Hammarby Idrottsförening is een in 1897 opgerichte Zweedse voetbalclub uit Stockholm. De thuiswedstrijden worden in de Tele2 Arena gespeeld. Het eerste mannenelftal speelt met ingang van het seizoen 2015 weer in de hoogste afdeling (Allsvenskan), het eerste vrouwenelftal speelt eveneens in de hoogste divisie (Damallsvenskan). De belofteploeg komt uit onder de naam Hammarby Talang FF in de Ettan, het derde niveau.

Geschiedenis
De club Hammarby IF is sinds de oprichting eigenlijk altijd een club geweest die op en neer pendelde tussen de verschillende divisies. Ruim honderd jaar ging het de club op deze manier af en slechts sporadisch kon men meedoen voor de prijzen. De eerste mogelijkheid op een prijs, het landskampioenschap, diende zich aan in 1922. De finale play-off werd bereikt, maar daarin verloor Hammarby IF van GAIS Göteborg.

Generaties gingen voorbij voor een nieuwe kans zich aandeed. Dit keer niet voor het landskampioenschap, maar voor de Beker van Zweden, de Svenska Cupen. In de finale van 1977 verloren de Stockholmers echter van Östers IF. Er brak een vrij stabiele periode aan en Hammarby leek zelfs te bouwen aan een serieuze kans om een landstitel binnen te halen. Het probleem was dat IFK Göteborg in die periode (1982 en 1983) oppermachtig was en zelfs de UEFA Cup wist te winnen. Het kwam er dan ook op neer dat Hammarby IF opnieuw moest afhaken en genoegen moest nemen met de tweede plaats. Het jaar daarop werd voor de tweede keer in de clubgeschiedenis de bekerfinale behaald. Zoals gezegd was IFK Göteborg in die tijd oppermachtig en ook in deze bekerfinale was dat het geval. Behalve een jojo-club werd Hammarby IF ook een "eeuwige tweede".

De stabiliteit verdween uit de ploeg en de beste spelers zochten hun heil ergens anders, waardoor de club weer begon te jojoën. De volgende ommekeer kwam in 1997, toen de club promotie naar de Allsvenskan wist af te dwingen. Tot 2010 verbleef de club onafgebroken op het hoogste niveau en begon zelfs weer in de hoogste regionen mee te spelen. In 2001 leidde dit tot een nieuwe titelrace. Dit keer was Djurgårdens IF de grootste tegenstander. De competitie vorderde en men sprak alweer over het eeuwige tweede verhaal, maar Hammarby IF hield stand en nam zelfs een voorsprong op de stadsgenoten. Het onwaarschijnlijke gebeurde dan toch, Hammarby IF werd kampioen van Zweden onder leiding van trainer-coach Sören Cratz. Ook de jaren daaropvolgend bleef de club bovenin meedraaien, met een tweede plaats in 2003 en een vierde plaats in 2005. In 2009 eindigde de club echter als zestiende en laatste in de competitie en degradeerde daardoor rechtstreeks naar het tweede niveau.

De supporters van Hammarby IF gelden als een van de meest fanatieke aanhangen in de Zweedse voetbalcompetitie. De club is voor 49% in handen van het Engelse entertainmentbedrijf Anschutz Entertainment Group, dat ook andere sportploegen bezit zoals Los Angeles Kings, Chicago Fire, New York/New Jersey Metrostars, Los Angeles Galaxy, Houston Dynamo en de Manchester Monarchs. Daarbij is er interesse om de Los Angeles Sparks en de Los Angeles Lakers over te nemen.

Kampioensteam
 2001 — Lars ”Lasse” Eriksson, Erland Hellström, Simon Ulvenhag, Johan ”Danken” Andersson, Hans ”Eskil” Eskilsson, Patrik ”Totte” Gerrbrand, Mikael ”Hella” Hellström, Peter Holm, Roger Sandberg, Suleyman ”Sulan” Sleyman, Jonas Stark, Dragan Vasiljevic, Jonas Andersson, Mikael Andersson, Kennedy ”Kenka” Bakırcıoğlu, Trym ”Grym” Bergman, Andreas Bild, Charlie Ejerholm, Christer ”Sigge” Fursth, Tony Löfholm, Pablo Piñones-Arce, Vasilis ”Vasse” Birbas, Daniel Bovbjerg, Andreas ”Herman” Hermansson, Patrik Manzila, Peter Markstedt, Ermin Šiljak en Erik Wedin. Trainer-coach: Sören Cratz.

Eindklasseringen

|}

Namen Niveau 2:  1926-1986 Division 2; 1987-1999 Division 1. 
Namen Niveau 3:  tot 1987 Division 3; 1987-2005 Division 2; 2006-2019 Division 1. 

{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !!  !!  !! Doelsaldo !! Punten !!  
|-
| 1998 || 3 || 14 || Allsvenskan || 26 || 11 || 9 || 6 || 39 || 34 || +5 || 42 || 10.967
|-
| 1999 || 10 || 14 || Allsvenskan || 26 || 8 || 5 || 13 || 32 || 42 || –10 || 29 || 11.917
|-
| 2000 || 8 || 14 || Allsvenskan || 26 || 10 || 6 || 10 || 34 || 38 || –4 || 36 || 12.138
|- 
| 2001 ||bgcolor="#FFD700"|  || 14 || Allsvenskan || 26 || 14 || 6 || 6 || 45 || 28 || +17 || 48 || 13.617
|-
| 2002 || 9 || 14 || Allsvenskan || 26 || 8 || 8 || 10 || 43 || 42 || +1 || 32 || 13.296
|-
| 2003 || 2 || 14 || Allsvenskan || 26 || 15 || 6 || 5 || 50 || 30 || +20 || 51 || 14.026
|-
| 2004 || 6 || 14 || Allsvenskan || 26 || 10 || 7 || 9 || 28 || 28 || 0 || 37 || 12.877
|-
| 2005 || 4 || 14 || Allsvenskan || 26 || 12 || 7 || 7 || 43 || 30 || +13 || 43 || 11.454
|-
| 2006 || 3 || 14 || Allsvenskan || 26 || 13 || 7 || 6 || 40 || 31 || +9 || 43 || 11.793
|-
| 2007 || 6 || 14 || Allsvenskan || 26 || 11 || 3 || 12 || 35 || 31 || +4 || 36 || 13.505
|-
| 2008 || 9 || 16 || Allsvenskan || 30 || 11 || 8 || 11 || 44 || 51 || –7 || 41 || 11.144
|-
| 2009 || bgcolor="#FA8072"|16 || 16 || Allsvenskan || 30 || 6 || 4 || 20 || 22 || 44 || –22 || 22 || 10.381
|-
| 2010 || 8 || 16 || Superettan || 30 || 12 || 7 || 11 || 45 || 40 || +5 || 43 || 6.864
|-
| 2011 || 11 || 16 || Superettan || 30 || 11 || 7 || 12 || 37 || 40 || –3 || 40 || 7.953
|-
| 2012 || 4 || 16 || Superettan || 30 || 13 || 10 || 7 || 40 || 33 || +7 || 49 || 8.463
|-
| 2013 || 5 || 16 || Superettan || 30 || 13 || 8 || 9 || 34 || 28 || +6 || 47 || 12.097
|-
| 2014 || bgcolor="#00FF00"|1 || 16 || Superettan || 30 || 18 || 7 || 5 || 68 || 27 || +41 || 61 || 20.451
|-
| 2015 || 11 || 16 || Allsvenskan || 30 || 8 || 9 || 13 || 35 || 39 || –4 || 33 || 25.507
|-
| 2016 || 11 || 16 || Allsvenskan || 30 || 10 || 9 || 11 || 46 || 49 || –3 || 39 || 22.885
|-
| 2017 || 9 || 16 || Allsvenskan || 30 || 9 || 11 || 10 || 42 || 43 || –1 || 38 || 22.137
|-
| 2018 || 4 || 16 || Allsvenskan || 30 || 17 || 7 || 6 || 56 || 35 || +21 || 58 || 23.680
|-
| 2019 || 3 || 16 || Allsvenskan || 30 || 20|| 5 || 5 || 75 || 38 || +37 || 65 || 24.232
|-
| 2020 || 8 || 16 || Allsvenskan || 30 || 10|| 11 || 9 || 47 || 47 || +0 || 41 ||0
|-
| 2021 || 5 || 16 || Allsvenskan || 30 || 15 || 8 || 7 || 54 || 41 || +13 || 53 ||7.945
|-
|}

In EuropaUitslagen vanuit gezichtspunt Hammarby IF

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 24.0

Erelijst

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Zweden
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers

Externe link
 Officiële website